Die Scottish Football League Division One wurde 1922/23 zum 30. Mal ausgetragen. Es war zudem die 33. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 15. August 1922 und endete am 28. April 1923. In der Saison 1922/23 traten 20 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Glasgow Rangers gewannen zum insgesamt zwölften Mal in der Vereinsgeschichte die schottische Meisterschaft. Die Albion Rovers und Alloa Athletic stiegen am Saisonende in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 30 Treffern Jock White von Heart of Midlothian.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Edinburgh Derby
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1922/23 bei statto.com
 Scottish Division One 1922/23 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1922/23
1922 23